Брази́льский институ́т геогра́фии и стати́стики (), сокращённо IBGE — организация, созданная в 1934 году для официального сбора статистической информации Бразилии.

IBGE — это государственный институт, созданный в 1936 году под названием Национальный институт статистики. Его основателем и главным сторонником был статистик Мариу Аугусту Тейшейра де Фрейтас. Нынешнее название датируется 1938 годом. Штаб-квартира находится в Рио-де-Жанейро, а его нынешним президентом является Сусана Кордейро Герра.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Permite acessar o resultados de grande parte das pesquisas.
 Página pública de downloads de diversos dados liberados pelo IBGE
 Estatuto da Fundação IBGE
 IBGE Áreas e limites — informações atualizadas sobre áreas e limites de municípios e estados brasileiros. Em arquivos RTF e XLS, para download. Zipados.
 ENCE — Escola Nacional de Ciências Estatísticas — Instituição Federal de Ensino Superior.
 Questionários Eletrônicos Aqui poderá encontrar os formulários eletrônicos das pesquisas econômicas anuais.

Организации Бразилии
Национальные статистические службы
Организации, основанные в 1934 году
Географические институты